Golfclub Riel is een Nederlandse golfclub in Geldrop in de provincie Noord-Brabant.

De golfclub heeft een 9 holes baan met een par van 31. Er zijn zes par-3 holes, twee par-4 holes en er is een par-5 hole. Naast de volwaardige 9 holesbaan zijn er ook zes oefenholes.

Zie ook 
 Lijst van golfbanen in Nederland

Externe link
 Officiële website

Riel
Riel
Sport in Goirle
Bouwwerk in Goirle